Lorelei se poate referi la:

 Lorelei - un roman scris de Ionel Teodoreanu în anul 1935;
 Loreley - o stâncă alcătuită din șisturi vulcanice, situată pe malul estic al Rinului.